Реза, Людвикас (1776—1840) — литовский поэт
 Али ар-Рида — восьмой шиитский имам
 Реза — хутор, Рыльский район, Курская область, Россия